Уильям Фрэнсис Месснер-Лубс (; имя при рождении — Уильям Фрэнсис Лубс-младший (); род. 19 февраля 1949) — американский автор комиксов.

Биография 

Лубс родился в Ферндейле (Мичиган). В младенчестве ему ампутировали правую руку выше плеча из-за раковой опухоли; он пишет и рисует левой рукой.

Награды и признание 
В 1985 году Месснер-Лубс был номинирован на премию . В 1987 году он получил награду . В том же году его серия  для  была номинирована на премию Кирби в категориях «Best Continuing Series» и «Best New Series». В 1988 году Лубс стал номинантом премии Харви в категории «Best Writer», а в 1989 году — номинантом премии Айснера в той же категории. Его серия Jezebel Jade также была номинирована на премию Айснера в категории «Best Finite Series». В 1992 году серия The Flash, над которой работал Лубс, получила премию GLAAD Media Award for Outstanding Comic Book. В 2017 году Уильям выиграл награду .

В 2015 году сайт Comic Book Resources назвал Лубса одним из 10 величайших авторов комиксов о Флэше за всё время.

Работы

Aardvark-Vanaheim 
 A-V in 3-D #1 (1984)
 Cerebus the Aardvark #34-38, 48-49 (1982—1983)
 Journey: The Adventures of Wolverine MacAlistaire #1-14 (1983—1984)

Aardwolf Productions 
 Aardwolf #1 (1994)
 The Uncanny Dave Cockrum… A Tribute (2004)
 The Three Tenors: Off Key (2005)

About Comics 
 Many Happy Returns (2008)

Angry Isis Press 
 Choices: A Pro-Choice Benefit Comic Anthology for the National Organization for Women #1 (1990)

Approbation Comics 
 Myriad #3 (1995)

A Wave Blue World 
 Dead Beats: London Calling (2021)

Boom! Studios 
 Cthulhu Tales #3, 6, 12 (2008—2009)
 Necronomicon #1-4 (2008)
 Zombie Tales: The Series #3, 5 (2008)

Century Comics 
 Actor Comics Presents #1 (2006)

Comico 
 Jezebel Jade #1-3 (1988)
 Jonny Quest #1-31 (1986—1988)
 Primer #3 (1983)
 Silverback #1-3 (1989)

Cost Of Paper Comics 
 YEET Presents #24, 26-27, 29, 31-34, 36-39, 41-44, 50 (2019-)

Dark Horse Comics 
 Doc Stearn...Mr. Monster vol. 2 #8 (1991)
 Indiana Jones and the Fate of Atlantis #1-4 (1991)

DC Comics 

 Action Comics #658 (1990)
 The Adventures of Superman #471 (1990)
 Aquaman Annual #3 (1997)
 Artemis: Requiem #1-6 (1996)
 Brave Old World #1-4 (2000)
 Cartoon Network Block Party #16 (2006)
 Christmas with the Super-Heroes #2 (1989)
 DC Retroactive: The Flash: The '80s #1 (2011)
 DC Retroactive: Wonder Woman: The '90s #1 (2011)
 Doctor Fate #25-37, 39-41 (1991—1992)
 Epicurus the Sage #1-2 (1989—1991)
 Fast Forward #3 (1993)
 The Flash #15-28, 30-61, Annual #2-3, Special #1 (1988—1992)
 The Flash 80-Page Giant #2 (1999)
 Flinch #6 (1999)
 Green Arrow vol. 3 #53 (2005)
 Hawkman #9-17, 19-27, #0, Annual #2 (1994—1995)
 Impact Winter Special #1 (1991)
 Impulse #29-40, 42-49, #1000000, Annual #2 (1997—1999)
 Jaguar #1-14, Annual #1 (1991—1992)
 Justice League America Annual #7 (1993)
 Justice League Europe #9-12 (1989—1990)
 Justice League Quarterly #5, 10-11 (1991—1993)
 Legends of the DC Universe #4-5 (Wonder Woman) (1998)
 Power of the Atom #12-13 (1989)
 The Powerpuff Girls #56 (2005)
 Secret Origins #34, 48, Annual #2 (1988—1990)
 Showcase '94 #7 (1994)
 Speed Force #1 (1997)
 Superman vol. 2 #48 (1990)
 Superman: The Legacy of Superman #1 (1993)
 Wasteland #1-2, 4-6, 8-10, 12, 17-18 (1987—1988)
 Who's Who in the DC Universe #3 (1990)
 Who’s Who: The Definitive Directory of the DC Universe #10 (1985)
 Wonder Woman vol. 2 #63-64, 66-87, 90-100, #0, Annual #3, Special #1 (1992—1995)
 Wonder Woman: Amazonia #1 (1998)
 Wonder Woman Book 1: The Last True Hero (2020)
 Wonder Woman Book 2: Ares Rising (2021)

Disney 
 Disney Adventures January 1992

Dynamite Entertainment 
 KISS: The End #3-5 (2019)

Eclipse Comics 
 Born to be Wild (1991)
 Doc Stearn...Mr. Monster #1-5 (1985—1986)

Fantagraphics Books 

 Amazing Heroes #138 («2nd Annual Swimsuit Issue»), #164 («Swimsuits '89») (1988—1989)
 Amazing Heroes Swimsuit Special #1 (1990)
 Anything Goes! #5 (1987)
 The Best Comics of the Decade #1 (1990)
 Dalgoda #7 (Wolverine MacAlistaire) (1986)
 Dinosaur Rex #2-3 (1987)
 Journey: The Adventures of Wolverine MacAlistaire #15-27 (1985—1986)
 Journey: Wardrums #1-2 (1987—1990)

First Comics 
 Grimjack #12-13 (1985)

Image Comics 
 Bliss Alley #1-2 (1997)
 Darker Image #1 (1993)
 Gen13/The Maxx one-shot (1995)
 MaxiMage #2-7 (1996)
 The Maxx #1-15, 17-20, 22-23 (1993—1996)

Innovation Publishing 
 Justice Machine Summer Spectacular #1 (1990)
 The Maze Agency Annual #1 (1990)

Kitchen Sink Press 
 Images of Omaha #1 (1992)

Last Gasp 
 Strip AIDS U.S.A. (1988)

Literacy Volunteers of Chicago 
 Word Warriors #1 (1987)

Marvel Comics 
 Cutting Edge #1 (1995)
 Epic Battles of the Civil War 1-2 (1998)
 Savage Hulk #1 (1996)
 The Official Handbook of the Marvel Universe Deluxe Edition #2, 9 (1985—1986)
 Thor #495-502 (1996)
 What If…? vol. 2 #82 (1996)

Moonstone 
 Moonstone Monsters: Witches #1 (2004)
 Moonstone Noir: Bulldog Drummond #1 (2004)

Noble Comics 
 Justice Machine #1-2, Annual #1 (1981—1983)

SD Publishing (Robin Snyder) 
 Tales of the Mysterious Traveler #34 (2021)

Ted Valley 
 Flint Comix & Entertainment #26-31 (2011)

Thorby Comics 
 Scandals #1 (1999)

Wisconsin Writers Association Press 
 Human Interest Stuff (2012)

Zenescope Entertainment 
 Mankind: The Story of All of Us #2 (2011)

Примечания 

Сотрудники DC Comics
Сотрудники Marvel Comics
Лауреаты премии Билла Фингера